Žofie Saská, německy Maria Friederike Auguste Leopoldine Alexandrine Ernestine Albertine Elisabeth, Prinzessin von Sachsen (15. března 1845, Drážďany – 9. března 1867, Mnichov) byla rodem saská princezna a sňatkem bavorská vévodkyně.

Biografie 
Princezna Žofie se narodila jako nejmladší dcera saského krále Jana I. a jeho manželky Amálie Augusty Bavorské.

11. února roku 1865 se v Drážďanech provdala za svého bratrance, bavorského vévodu Karla Theodora, syna vévody Maxmiliána Josefa Bavorského a jeho manželky princezny Ludoviky Bavorské.

Po porodu svého prvního a jediného dítěte, dcery Amélie (24. prosince 1865), onemocněla a byla stále slabší, až se nakonec lékaři vzdali naděje na uzdravení. Zemřela na chřipku 9. března roku 1867 v necelých 22 letech věku.

Potomci 
Amélie Marie (24. prosince 1865 – 26. května 1912), bavorská princezna, ⚭ 1892 Vilém II. z Urachu (3. března 1864 – 24. března 1928), vévoda z Urachu, hrabě z Württembergu

Vývod z předků

Externí odkazy 
 http://thepeerage.com/p11157.htm#i111565
 

Wettinové (albertinská větev)
Wittelsbachové
Saské princezny
Bavorské vévodkyně
Narození v roce 1845
Narození 15. března
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1867
Úmrtí 9. března
Úmrtí v Mnichově
Zemřelí na chřipku
Pohřbení v Bavorsku
Ženy